Formula 3000 sezona 1995 je bila enajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 7. majem in 24. septembrom 1995.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R13=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral NT=brez časa na kvalifikacijah DIS(18)=diskvalificiran po osemnajstem mestu (11)=mesto po treningu, toda štartno mesto bi bilo prosto 14E=štartno mesto, toda štartal iz ozadja

Viri in opombe 

1995 v športu
1995